H19 ou H-19 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS H19, un sous-marin de la Royal Navy ;
 HMS Harvester (H19), un destroyer de la Royal Navy ;
 Sikorsky H-19, un hélicoptère utilitaire américain.

Médecine 
 , gène lié aux affections de la sclérotique et de la cornée au cours de maladies classées ailleurs, d'après la classification internationale des maladies.

Route 
  Route principale suisse 19 reliant Brigue à Tamins.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres